Întorsura Buzăului – città del distretto di Covasna (Romania)
Întorsura – comune del distretto di Dolj (Romania)